est un mot anglais signifiant « oublié ». Il fait notammen référence à :

Roman 

 , roman d'Elie Wiesel publié en 1992.

Musique 

 , groupe de punk rock formé en 1997 ;

 , chanson de Green Day présente sur l'album ¡Tré! sorti le .

Télévision 

  (), série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

 , titre original des Oubliés du Nouveau Monde,  de la 1 saison de  () ;
 , titre original de L'Alliance de l'espoir,  de la  de .

Cinéma 

 , film américain de Richard Thorpe sorti en 1933 ;
 , film américain de S.F Brownrigg sorti en 1973 ;
 , film américain de Vincente Stasolla sorti en 2003 ;
 , titre original de Mémoire effacée, film américain de Joseph Ruben sorti en 2004 ;
 , titre original de Forgotten, film allemand d'Alexandra Schmidt sorti en 2012;
 , titre anglais d, film bolivien de Carlos Bolado sorti en 2013 ;
 , film britannique d'Oliver Frampton sorti en 2014.
 ''', film sud-coréen de Jang Hang-jun sorti en 2017 ;
 Jeux Vidéo 
Forgotten Worlds est un jeu vidéo de shoot 'em up'' développé par Capcom, sorti en 1988

Age of Empires II HD : The Forgotten est une extension de Age of Empires II.

Hydronyme 
 La rivière Forgotten, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.